Vélez peut désigner :

Patronymes 

 Argelia Velez-Rodriguez (1936-), mathématicienne et éducatrice cubano-américaine.
 Denise Oliver-Velez (1947-), professeure américaine et militante au sein des Young Lords et Black Panther.
Eusebio Vélez (1935-2020), coureur cycliste espagnol.
Fermín Vélez (1959-2003), pilote automobile espagnol.
Glen Velez (1949-), percussionniste, vocaliste et compositeur américain.
Ivelisse Vélez (1987-), catcheuse (lutteuse professionnelle) portoricaine.
Lauren Vélez (1964-), actrice américaine d'origine portoricaine.
Lupe Vélez (1908-1944), actrice américaine.
Manuel Marulanda Vélez (1930-2008), chef et fondateur du groupe guérilléro colombien des FARC.
 William Yslas Vélez, mathématicien américain.

Toponymes

Vélez, province du département de Santander en Colombie.
 Vélez, ville colombienne, chef-lieu de la province de Vélez dans le département de Santander.

, rivière située dans la province de Malaga.
 Vélez-Blanco, commune de la province d'Almería en Andalousie dans le sud de l'Espagne ;
 Château de Vélez-Blanco, forteresse renaissance située dans la commune de Vélez-Blanco, construite de 1505 à 1515.
 Vélez-Málaga, commune andalouse de la province de Malaga, capitale de la comarque de Axarquía.
 Vélez-Rubio, ville de la province d'Almería, communauté autonome d’Andalousie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme